Az 1997-es női vízilabda-Európa-bajnokságnak Spanyolországban, Sevilla adott otthont 1997. augusztus 13. és augusztus 22. között. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a címvédő olasz válogatott nyerte. A magyar csapat ötödik lett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek a 9., illetve a 11. helyért játszhattak. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1997-es férfi vízilabda-Európa-bajnokság

N1997
Európa-bajnokság N